George Abbot – arcybiskup Canterbury
 George Abbot – angielski pisarz
 George Abbot – reżyser broadwayowski
 George Abbot – kanadyjski polityk